Die Türkiye 2. Futbol Ligi 1982/83 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 11. September 1982 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 29. Mai 1983 mit dem 30. und letzten Spieltag abgeschlossen.

In der Saison 1982/83 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison auch in vier Gruppen mit jeweils 16 Mannschaften unterteilt. Es spielten jeweils 16 Mannschaften in den „Gruppe A“ (A Grubu), „Gruppe B“ (B Grubu) und „Gruppe C“ (C Grubu) um den Aufstieg in die Süper Lig beziehungsweise gegen den Abstieg in die damals drittklassigen regionalen Amateurligen.

Die Tabellenersten aller vier Gruppen stiegen direkt in die höhere Süper Lig auf. Vor Saisonbeginn beschloss der türkische Fußballverband, dass die seit letzter Saison viergleisig ausgetragene zweithöchste Spielklasse wieder in eine dreigleisige reduziert werden sollte. Um das zu erreichen, wurde bestimmt, dass die fünf letzten Tabellenplätzen aller Gruppen in die untergeordneten drittklassigen regionalen Amateurligen absteigen sollten.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 52 Mannschaften die drei Absteiger aus der Süper Lig Eskişehirspor, Göztepe Izmir, Diyarbakırspor und die neun Aufsteiger aus den damals drittklassigen regionalen Amateurligen Galata SK, Süleymaniye Sirkeci SK, Yedikule Gençlik SK, Yedikule Gençlik SK, Feriköy SK, Uşakspor, Çanakkalespor, Kırşehirspor, Konya Ereğlispor hinzugekommen.

Karagümrük SK erreichte die Meisterschaft der Gruppe A und schaffte damit nach zwanzigjähriger Abstinenz wieder die Teilnahme an der Süper Lig. In der Gruppe B erreichte Denizlispor die Meisterschaft und damit das erste Mal in der Vereinsgeschichte die Teilnahme an der Süper Lig. Gençlerbirliği Ankara erreichte bereits mehrere Wochen vor dem offiziellen Saisonende die Meisterschaft der Gruppe C und stieg nach dreizehnjähriger Abwesenheit wieder in die Süper Lig auf. Die Gruppe D beendete Orduspor souverän als Meister und nahm nach zwei Spielzeiten wieder in der Süper Lig am Spielgeschehen teil.

Zum Saisonende waren aus der Gruppe A die Mannschaften Beylerbeyi SK, Davutpaşa SK, Yedikule Gençlik SK, Feriköy SK, Eyüpspor, aus der Gruppe B die Mannschaften Uşakspor, Yeşilova SK, Çanakkalespor, Manisaspor, Tirespor, aus der Gruppe C die Mannschaften DÇ Karabükspor, Konya Ereğlispor, Ankara Demirspor, Amasyaspor, Eskişehir Demirspor und aus der Gruppe D sind die Mannschaften Hatayspor, Tarsus İdman Yurdu Erkutspor, Sivasspor, Tokatspor, Erzincanspor abgestiegen.

Der Verein Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü, kurz Tarsus İdman Yurdu, änderte vor dieser Saison seinen Namen in Tarsus İdman Yurdu Erkutspor um. Der Aufsteiger Süleymaniye Sirkeci SK formierte sich vor Saisonbeginn durch den Zusammenschluss der beiden Istanbuler Bezirksvereine Sirkeci Gençlik Kulübü und Süleymaniye Gençlik Kulübü.

Gruppe A

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe B

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe C

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Gruppe D

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1982/83 auf angelfire.com (englisch)
 Türkiye 2. Futbol Ligi 1982/83 auf mackolik.com (türkisch)

1982/83
Fußballsaison 1982/83